Michael Lewis (n. 1960), scrittore e giornalista statunitense
 Michael J. Lewis (n. 1946), cestista statunitense
 Mike Oneal Lewis II (n. 1998), cestista statunitense
 Michael Richard Lewis (n. 1979), chitarrista britannico
 Mike Lewis (n. 1981), canottiere canadese